7 сентября 2022 года в городе Мемфис, штат Теннесси, три человека были убиты и ещё три получили ранения в ходе вооружённых нападений Езекииля Келли. Одно из нападений транслировалось в Facebook Live.

Ход событий 
Стрельба началась около 12:56, когда на Линдел-авеню был смертельно ранен мужчина. Позже, в 16:38 был найден ещё один мужчина на Саут-Паркуэй-Ист. Исходя из записей камеры видеонаблюдения, было установлено, что нападавший произвёл несколько выстрелов. Две минуты спустя была найдена женщина с множественными огнестрельными ранениями. Затем, стрелявший скрылся на седане по Норрис-роуд.

В 17:59 стрелок забежал в сервис по авторемонту, где застрелил мужчину, транслируя стрельбу на стрим, а затем скрылся.

В 18:12 Келли опубликовал пост, в котором угрожал нанести вред гражданским. Впоследствии полиция начала поиски террориста, уже определив его как виновного в 4 убийствах.

В 19:23 террорист застрелил женщину на Поплар-авеню и забрал её внедорожник. Минуту спустя на этой же улице был найден застреленный мужчина.

В 20:56 Келли угнал Dodge Challenger — женщине, сидевшей за рулём он не причинил никакого вреда. Пару минут спустя полиция обнаружила угнанный автомобиль на Interstate 55 и арестовала Келли.

Нападавший 

19-летний Иезекииль Келли, афроамериканец, ранее уже был осуждён за тяжкое преступление: был взят под стражу из-за покушения на убийство в 2020 году. Незадолго до ареста он получил травмы после того, как врезался в угнанный автомобиль. Ему было предъявлено обвинение в убийстве первой степени тяжести.

Примечания 

Массовые убийства в США
События в Мемфисе
7 сентября
Сентябрь 2022 года
2022 год в Теннесси